Die Handball-Landesliga Bayern 2013/14 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert und war hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem eingestuft.

Saisonverlauf 
Die Handball-Landesliga Bayern 2013/14 war die achtundreißigste Saison der mit je vierzehn Mannschaften in Nord und Süd eingeteilten bayerischen Landesliga.

Modus 

Es wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins jeder Gruppe war Staffelsieger und Direktaufsteiger in die Bayernliga 2014/15. Die zweiten Plätze spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Die Plätze zwölf bis vierzehn jeder Gruppe waren Direktabsteiger. Die Plätze elf spielten die Abstiegsrelegation. Gleicher Modus für Männer und Frauen.

Teilnehmer 
Neu dabei waren die Absteiger aus der Bayernliga:
 Männer TB 03 Roding, TSV Simbach 
 Frauen SG Garitz/Nüdlingen, HC Sulzbach-Rosenberg, ESV Neuaubing 

Dazu die Aufsteiger (Meister) aus den   Bezirksoberligen:
 Männer DJK Rimpar II (UFR), SG Rodach/Großwalburg (OFR), Post SV Nürnberg (MFR), HC Erlangen III (Ostbayern), TSV Haunstetten II (Bayerisch-Schwaben), TSV Indersdorf (Altbayern), TSV Weilheim  (Alpenvorland), TSV Milbertshofen II (Oberbayern). 
 Frauen: HSG Pleichach (UFR), TV Marktleugast (OFR), HC Cadolzburg (MFR), HG SGS/TV Amberg (Ostbayern), VfL Günzburg (Bayerisch-Schwaben), ASV Dachau II (Altbayern), TSV Marktoberdorf (Alpenvorland), SV München-Laim (Oberbayern).

Relegation

Aufstieg 
Männer: Da der HC Erlangen III nicht aufsteigen konnte war der Vizemeister Nord SG DJK Rimpar II automatisch für die Bayernliga qualifiziert, so entfiel in diesem Jahr 
auch die Aufstiegsrelegation der Männer.

Frauen: HC Cadolzburg : TSV Haunstetten II ≈ Aufsteiger Haunstetten

Abstieg 
Männer: Post SV Nürnberg : Eichenauer SV ≈ 25:25, 16:23  
Frauen: Waltenhofen/Kottern : TV Helmbrechts  ≈ 27:27, 26:27 

 Relegationssieger (fett gedruckt)

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern 2013/14auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Landesliga 2013/14 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga/Verbandsliga Nord und Süd

2013/14
Landesliga